NGC 4831 (другие обозначения — ESO 507-55, MCG -4-31-10, PGC 44340) — галактика в созвездии Гидра.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4831
Гидра (созвездие)